Atto di dolore, preghiera della tradizione cattolica
Atto di dolore, film del 1991 diretto da Pasquale Squitieri